Příjmení Vavrys nese více různých osobností:

 Marta Vavrysová (* 1954) – česká malířka a výtvarnice (galeristka)
 Martin Vavrys (* 1978) – český umělecký designer, malíř a sochař
 Pavel Vavrys (* 1947) – český akademický malíř a ilustrátor